Виельгорский — фамилия; имеет женскую форму Виельгорская. Известные носители:
 Виельгорские — польские дворянские роды, русского происхождения.
 Виельгорский, Иосиф Михайлович (1817—1839) — совоспитанник императора Александра II, его адъютант и камер-паж, друг Н. В. Гоголя, сын Михаила Виельгорского.
 Виельгорский, Матвей Юрьевич (1794—1866) — виолончелист, знаток музыки.
 Виельгорский, Михаил (ок. 1730—1794) — государственный деятель Речи Посполитой, староста каменец-литовский и седлецкий, политический писатель.
 Виельгорский, Михаил (1755—1805) — генерал-лейтенант литовской армии, участник русско-польской войны и восстания Костюшко.
 Виельгорский, Михаил Юрьевич (1788—1856) — музыкальный деятель и композитор.
 Виельгорский, Юзеф (1759—1817) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, Варшавского герцогства и Царства Польского. 
 Виельгорский, Юрий Михайлович (1753—1807) — государственный деятель.

Виельгорская 
 Виельгорская, Луиза Карловна (более известна под фамилией Бирон; 1791—1853) — фрейлина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.